Columbus může být:

 Columbus (Ohio) — hlavní město amerického státu Ohio
 Columbus (Georgie) — třetí největší město Georgie
 Columbus (Indiana) —  město ve státě Indiana
 Columbus (Nové Mexiko) — město v Novém Mexiku
 Columbus (Severní Karolína) — město v Severní Karolíně
 Columbus (modul ISS) — modul ISS